George Hamilton – aktor amerykański
 George Hamilton – arystokrata angielski, minister Partii Konserwatywnej
 George Hamilton Pearce – arcybiskup Suvy

Zobacz też 
 George Hamilton-Gordon (ujednoznacznienie)